Poni steht für:

 Poni, Provinz in Burkina Faso
 Poni (Fluss), Fluss in Burkina Faso
 Poni (Sängerin), albanische Pop-Folk-Sängerin
 Poni Hoax, französische Pop-Rock-Band
 Poni-Tails, amerikanische Gesangs-Mädchengruppe

Poni ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Poni (1927–2018), italienischer Mikrohistoriker
 Petru Poni (1841–1925), moldauischer Chemiker
 Matilda Cugler-Poni (1851–1931), romänische Dichterin